sintel (verbrandingsrest), verbrandingsrest, grover dan as, onder andere bij kolenvuur, hoogovens en vulkaanuitbarstingen
 Sintel (film), Nederlandse korte computeranimatiefilm uit 2010, genoemd naar de vrouwelijke hoofdpersoon Sintel

Zie ook 
 Sintelkegel
 Sintelbaan